Чемпионат Нидерландов по футболу 1979—1980 является 24 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 19 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 883 гола (в среднем 2,88 гола за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Фейеноорд» стал обладателем Кубка Нидерландов 1979—1980 и квалифицировался в Кубок обладателей кубков.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1979/1980
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1979 году
Спорт в Нидерландах в 1980 году